Der Name Palai steht für folgende Orte:

 Palai im Fersental
 Palai, Stadt in Kerala in Indien, siehe Pala (Indien)